elytra – pokrywy skrzydłowe niektórych owadów
 Elytra – czasopismo naukowe

Zobacz też 
 Elytron